Il doppio femminile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Wendy Turnbull  che hanno battuto in finale Evonne Goolagong e Kerry Reid 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Rosie Casals (secondo turno)
 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (campionesse)

 Evonne Goolagong /  Kerry Reid (finale)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1979